Torneig de tennis masculí: Rakuten Japan Open Tennis Championships 2017
 Torneigs de tennis femení: 
 Japan Women's Open Tennis 2017 (WTA International)
 Toray Pan Pacific Open 2017 (WTA Premier)